Санта Барбара има више значења:
 Округ Санта Барбара
 Санта Барбара (Калифорнија)
 Санта Барбара (телевизијска серија)

Насеља у Италији:
 Санта Барбара (Арецо)
 Санта Барбара (Козенца)
 Санта Барбара (Фрозиноне)
 Санта Барбара (Лече)
 Санта Барбара (Месина)
 Санта Барбара (Падова)
 Санта Барбара (Салерно)
 Санта Барбара (Сасари)
 Санта Барбара (Терни)
 Санта Барбара (Тренто)
 Санта Барбара (Виченца)